Санта Еванхелина има више значења:

 Санта Еванхелина (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Еванхелина (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику